Christian Cederfeld de Simonsen er navnet på flere personer:

 Christian Cederfeld de Simonsen (politiker) (1817-1906) – dansk godsejer, amtmand, kammerherre og politiker (Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen)
 Christian Cederfeld de Simonsen (1895-1985) – dansk godsejer og hofjægermester (Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen)